Esposito puede riferirse a :

 Giancarlo Esposito, actor y director de cine danés-estadounidense.
 Giovanni Esposito (1998-), deportista italiano que compite en yudo.
 Jennifer Esposito (1973-), actriz y bailarina estadounidense.
 Joe Esposito (1948-), cantante estadounidense.
 John Esposito (1940-), profesor y teólogo estadounidense.
 Leonardo Esposito, deportista italiano que compite en boxeo.
 Roberto Esposito (1950-), filósofo italiano.
 Sabrina Esposito (1985-), luchadora estilo libre italiana.
 Salvatore Esposito (1948-), futbolista y entrenador italiano.
 Valentina Esposito, futbolista italiana.
 Vincenzo Esposito (1969-), baloncestista y entrenador italiano.

Apellidos italianos